Бэннон, Баннон или Беннон () — английская фамилия. Известные носители:
  (род. 1951) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».
  (1867—1950) — американский политик, член Палаты представителей (1905—1909).
  (род. 1958) — ирландский политик, член Сената (2002—2007) и Палаты представителей (2007—2016).
  (1871—1948) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Сент-Луис Браунс» и «Бостон Бинитерс».
  (1895—1967) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Дублин (1924, 1927).
  (1943—2015) — австралийский политик, премьер штата Южная Австралия (1982—1992), председатель Австралийской рабочей партии (1988—1991).
  (род. 1966) — американская кикбоксерша, каскадёр и хореограф, чемпионка мира по кикбоксингу в полуконтактном бое в весе до 55 кг и в бое воображемым противником мягким стилем и мягким стилем с оружием (1991, 1993).
  — британский гольфист и тренер, финалист Чемпионата Ирландии (1998), тренер Рори Макилроя (с 2012).
  (род. 1954) — канадский бегун, бронзовый медалист Игр Содружества в марафоне (1978).
  (1956—2016) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Корк Сити» (1993).
 Бэннон, Стивен (род. 1953) — американский политик.
  (1869—1950) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс».
 Бэннон, Уильям — британский боксёр, бронзовый медалист Игр Британской империи и Содружества наций в полутяжёлом весе (1958)
  (1927—1990) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1949—1951).
 Баннон, Эмонн (род. 1958) — шотландский футболист.
 Беннон, Энн (наст. фамилия — Уэлди; род. 1932) — американская писательница и педагог.
  (род. 1943) — американский культуролог, директор Музея Джорджа Истмана (1996—2012).

См. также